Desa Kertarahayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertarahayu (administrativ by i Indonesien, lat -6,38, long 107,06), Jawa Barat, 
 Desa Kertarahayu (administrativ by i Indonesien, lat -6,07, long 107,34), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar